„Foo Fighters“ е първият студиен албум на американската алтернативна рок група Foo Fighters, чийто вокалист е бившият барабанист на Нирвана Дейв Грол.

Албумът е посрещнат от критиците с недоверие, но след излизането му той достига 23-то място в американския чарт и 3-то място в британската класация. От него хитове стават „Big Me“ и „I'll Stick Around“.

Песни 
 „This Is a Call“ – 3:53
 „I'll Stick Around“ – 3:52
 „Big Me“ – 2:12
 „Alone + Easy Target“ – 4:05
 „Good Grief“ – 4:01
 „Floaty“ – 4:30
 „Weenie Beenie“ – 2:45
 „Oh, George“ – 3:00
 „For All the Cows“ – 3:30
 „X-Static“ – 4:13
 „Wattershed“ – 2:15
 „Exhausted“ – 5:45

Персонал 
 Дейв Грол – китара, викали, баскитара, барабани
 Грег Дъли – китара в X-Static

Изготвяне 
 Продуценти: Foo Fighters, Барет Джоунс
 Инженер: Стийв Кълп
 Миксиране: Том Ротрок, Роб Шнапф
 Мастъринг: Стивън Маркусен
 Оформление: Тим Габор
 Рисунки: Джак Чартиер
 Фотграфия: Кърт Доъти, Чарлс Петерсън, Джеф Рос, Дженифър Йънгблъд
 Снимка на корицата: Дженифър Йънгблъд

Синглите в класациите

Позиции в музикалните класации 

Фу Файтърс
Музикални албуми от 1995 година
Дебютни албуми